Амбросио, Амброзио:

Имя 
 Амбросио О’Хиггинс (1720, Болинари, Слайго, Ирландия — 19 марта 1801, Лима, Перу) — испанский военный и колониальный чиновник ирландского происхождения. Находился на посту губернатора Чили (1788—1796) и вице-короля-Перу (1796—1801)

Фамилия 
 Амбросио, Алессандра (род. 1981) — бразильская супермодель, наиболее известна как один из ангелов Victoria’s Secret.
 Амброзио, Артуро (1869—1960) — итальянский продюсер и режиссёр. (нем.)
 д’Амброзио, Ванесса (род. 1988) — сан-маринский политический деятель; капитан-регент Сан-Марино в 2017 году.
 Амброзио, Витторио (1879—1958) — итальянский генерал обеих мировых войн
 Амбросио, Луиджи (род. 1963) — итальянский математик, профессор Высшей нормальной школы (Пиза).
 Амброзио Силва (род. 1997) — немецкая теннисистка.

Другое 
 Амбросио — археологический памятник на полуострове Икакос, находящийся недалеко от популярного курортного города Варадеро (Куба); представляет собой пещеру с наскальными рисунками нарисованными древними индейцами
 Сан-Амбросио — небольшой необитаемый вулканический остров в Тихом океане

См. также 
 Амвросий